Amerikai Egyesült Államok
Patten (Georgia)
Patten (város, Maine)
Patten (statisztikai település, Maine)